Карл Фридрих Антон Герман «Шарль» Ренье́  (; 22 июля 1914, Фрайбург-им-Брайсгау — 13 сентября 2001, Бад-Висзе) — немецкий актёр, режиссёр и переводчик. Один из самых востребованных актёров кино и театра в ФРГ в 1950—1960-е годы.

Биография 
Французской фамилией Шарль обязан своему деду-французу. Родился в семье врача и в детстве мечтал, как его кумир детства Альберт Швейцер, ездить по всему миру и помогать людям. Ренье вырос в Страсбурге и Баденвайлере, где его дедушка и бабушка по материнской линии владели отелем Schloss Hausbaden. После самоубийства отца в 1924 году Ренье с матерью и тремя братьями переехал сначала в Хайдельберг, затем в Монтрё на Женевском озере. В 1929 году мать Ренье заболела туберкулёзом, и семья переехала в Давос. На швейцарском курорте Шарль познакомился со многими знаменитостями. Благодаря писателю Альфреду Геншке, известному как Клабунд, Ренье заинтересовался литературой и театром. Лишившись мужа и отца, Ренье оказались в сложном материальном положении. В 1930 году после нескольких переездов мать Шарля решила перебраться в Берлин. В Берлине Ренье познакомился с почти слепым писателем Эрнстом Блассом, он часто навещал его и читал ему книги. Несмотря на бедность, Ренье удавалось изредка брать уроки актёрского мастерства. В 1932 году в Праге Ренье исполнил свою первую роль в кино в узкоплёночном фильме La lettre, повествующем трогательную историю безработного, выигравшего главный приз лотереи, но трагически потерявшего свой лотерейный билет.

В 1933 году, уже при Гитлере, Ренье безуспешно пытался несколько раз сдать вступительные экзамены в Государственную школу драматического искусства. В 1934 году Ренье был арестован за гомосексуализм и направлен в концентрационный лагерь Лихтенбург. Освободился через девять месяцев, подписав обязательство не рассказывать ничего о ужасах концентрационного лагеря. Ренье выехал в Италию и открыл в Портофино небольшую сувенирную лавку, но бизнес не сложился и Ренье вернулся в Берлин.

Первое предложение работы Ренье получил в 1938 году от грайфсвальдского театра. В Грайфсвальде Ренье познакомился с актрисой и певицей Памелой Ведекинд, дочерью драматурга Франка Ведекинда, и женился на ней 21 июня 1941 года. В 1941 году Отто Фалькенберг пригласил Ренье в труппу Мюнхенского камерного театра, в котором Шарль Ренье прослужил до 1958 года.

Кинокарьера Шарля Ренье началась в 1949 году с роли Бертрама в фильме «Зов», снятом Йозефом фон Баки по сценарию Фрица Кортнера. В кино Ренье сопутствовал успех, но актёр не забывал и о театральных постановках. В 1961—1962 годах Ренье состоял в труппе венского Бургтеатра. Шарль Ренье снимался иногда в десяти фильмах в год, часто приглашался на телевидение. Помимо ролей в театре и кино Шарль Ренье сам ставил пьесы, писал сценарии и прославился своими переводами с французского языка сочинений Жоржа Сименона, Жана Кокто, Франсуа Мориака и Сидони-Габриэль Колетт и с английского языка — Уильяма Сомерсета Моэма. В 1980—1990 годы Ренье занимался театром. Вместе со второй супругой Соней Циман Ренье, на которой он женился в 1989 году, до преклонных лет часто гастролировал по Германии, Австрии и Швейцарии и выступал с сольными концертами. Умер от инсульта и был похоронен в Баденвайлере.

В браке с актрисой Памелой Ведекинд у Ренье родилось трое детей: гитарист Анатоль Ренье, актриса Карола Ренье и скрипачка Адриана Ренье.

Фильмография 

 1949: Зов — Der Ruf
 1949: Das Geheimnis der roten Katze
 1950: Königskinder
 1951: Die Tat des Anderen
 1951: Decision Before Dawn
 1952: Ich heiße Niki
 1952: Der große Zapfenstreich
 1953: Straßenserenade
 1953: Der Kaplan von San Lorenzo
 1954: Sauerbruch — Das war mein Leben
 1954: Канарис 
 1954: Konsul Strotthoff
 1954: Clivia
 1954: Ротмистр Вронский — Rittmeister Wronski
 1954: Die Hexe
 1954: Die Stadt ist voller Geheimnisse
 1954: Dieses Lied bleibt bei dir
 1954: Ein Leben für Do
 1954: Magic Fire
 1955: Unternehmen Schlafsack
 1955: Der Himmel ist nie ausverkauft
 1955: Zwei blaue Augen
 1955: San Salvatore
 1955: Heldentum nach Ladenschluss
 1955: Остров мёртвых — Die Toteninsel
 1955: Banditen der Autobahn
 1955: Gestatten, mein Name ist Cox
 1955: Das Forsthaus in Tirol
 1955: Oase
 1955: Алиби — Alibi
 1956: Königin Luise
 1956: Beichtgeheimnis
 1956: Ein Herz kehrt heim
 1956: Китти и огромный мир — Kitty und die große Welt
 1956: Anastasia, die letzte Zarentochter
 1956: Heute heiratet mein Mann
 1956: Banktresor 713
 1957: Königin Luise
 1957: Unter Palmen am blauen Meer
 1957: El Hakim
 1957: Das Abschiedssouper
 1958: The Journey
 1958: Die singenden Engel von Tirol (Sag ja, Mutti)
 1958: Kriegsgericht
 1958: Peter Voss, der Millionendieb
 1958: Solange das Herz schlägt
 1958: Grabenplatz 17
 1958: Der Page vom Palast-Hotel
 1958: Die schwarze Spinne
 1958: Время любить и время умирать — A time to love and a time to die
 1958: Тайга — Taiga
 1959: Прекрасная лгунья — Die schöne Lügnerin
 1959: Der Rest ist Schweigen
 1959: Die Herrin der Welt
 1959: Bei Anruf …Mord!
 1960: The Counterfeit Traitor
 1960: Le Bal des espions
 1960: The Secret Ways
 1960: Der Herr mit der schwarzen Melone
 1961: Ich kann nicht länger schweigen
 1961: Affäre Nina B.
 1961:Die Ehe des Herrn Mississippi
 1961: Bankraub in der Rue Latour
 1961: Julia, Du bist zauberhaft
 1961: Chikita (Wenn Männer Schlange stehen)
 1962: Завещание доктора Мабузе — Das Testament des Dr. Mabuse
 1962: Lulu
 1962: Wenn beide schuldig werden
 1963: Der Fluch der gelben Schlange
 1963: Liebe will gelernt sein
 1963: Miracle of the white stallions
 1963: Чёрный аббат — Der schwarze Abt
 1963: Ein Alibi zerbricht
 1963: Der Unsichtbare
 1963: Moral 63
 1963: Das große Liebesspiel
 1963: Peau de banane
 1963: Les tontons flingueurs
 1964: DM-Killer
 1964: In der Sache J. Robert Oppenheimer
 1964: Verdammt zur Sünde
 1964: Анжелика — маркиза ангелов — Angélique, marquise des anges
 1965: Анжелика в гневе — Merveilleuse Angélique
 1965: A Study in Terror
 1965: Berta Garlan
 1965: Corrida pour un espion
 1965: Schüsse im 3/4 Takt
 1965: El marques
 1966: Der Würger vom Tower
 1966: Grieche sucht Griechin
 1966: Angeklagt nach § 218
 1966: Avec la peau des autres
 1966: Missione speciale Lady Chaplin
 1966: Run like a Thief
 1967: Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats…
 1967: Liebesspiele
 1968: Die Ente klingelt um halb acht
 1968: Babeck
 1970: Mein Freund Harvey
 1970: Ohrfeigen
 1970: Unter den Dächern von St. Pauli
 1971: Der Kommissar
 1971: Das Messer
 1972: Tod auf der Themse
 1972: Der Stoff, aus dem die Träume sind
 1972: Der Kommissar
 1973: Der Kommissar
 1973: Der Kommissar
 1973—1975: Mordkommission
 1974: Степной волк — Der Steppenwolf
 1975: Ein Mensch
 1977: Змеиное яйцо — Das Schlangenei
 1979: Fabian
 1980: Mord nach Plan
 1980: Der Galgensteiger
 1982: Shalom Pharao
 1983: Die wilden Fünfziger
 1983: Der Schnüffler
 1984: Ein Mann wie EVA
 1985: Der Selbstmord
 1985: Napoleon — König der Köche
 1986: Роза Люксембург — Rosa Luxemburg
 1988: Welcome to Germany
 1988: Jenseits von Blau
 1991—1994: Unsere Hagenbecks
 1991: Stein und Bein — Erlebnisse eines Mieters
 1993: Das Bild
 1994: Wie Pech und Schwefel
 1995: Glück auf Kredit
 1996: Angeschlagen
 1998: Cascadeur — Die Jagd nach dem Bernsteinzimmer
 2000: Die Unberührbare

Примечания

Литература 
 Anatol Regnier: Du auf deinem höchsten Dach. Tilly Wedekind und ihre Töchter. Eine Familienbiografie. Knaus, München 2003, ISBN 3-8135-0223-6; auch als Hörbuch auf 3 CDs, ISBN 3-89830-668-2.

Ссылки 
 filmportal.de

Телережиссёры Германии
Телережиссёры XX века
Умершие от инсульта
Похороненные в Баден-Вюртемберге
Киноактёры Германии
Лауреаты Немецкой премии критиков в области кино